Boavista kan syfta på:

 Boavista (Moçambique) – i provinsen Manica
 Boavista FC – en portugisisk fotbollsklubb
 Boavista SC – en brasiliansk fotbollsklubb

Se även
 Boa Vista